Parategastes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1904. Parategastes ingår i familjen Tegastidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Parategastes